Лабун Євген Васильович (1989—2014) — солдат Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Лабун Сава Сергійович (1893—1921) — вояк Дієвої Армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром.